Ryszard Zawadzki ist der Name folgender Personen:

* Ryszard Zawadzki (Politiker, 1829) (1829–1887), polnischer Jurist und Politiker, MdL Galizien 
 Ryszard Zawadzki (Politiker, 1951) (* 1951), polnischer Politiker (PO), Abgeordneter des Sejm